Hülsemann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hülsemann (1827–1907), preußischer Generalmajor
 Diether Hülsemann (* 1937), deutscher Konteradmiral
 Johann Hülsemann (1602–1661), deutscher lutherischer Theologe
 Julius Hülsemann (1824–1888), deutscher Jurist und Politiker im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen

 Wolfram Hülsemann (* 1943), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:

 Hülsmann